Уделовский сельский Совет — сельский Совет на территории Глубокского района Витебской области Республики Беларусь.

Состав 
Уделовский сельсовет включает 35 населённых пунктов:
 Адамовцы — деревня.
 Бервяки — деревня.
 Васьки — деревня.
 Верхнее — деревня.
 Воронцы — деревня.
 Гирстуны — деревня.
 Готовки — деревня.
 Дегтяри — деревня.
 Забелье — деревня.
 Залеськи — деревня.
 Запасники — деревня.
 Кашталяновщина — деревня.
 Коваленки — деревня.
 Лозичи — деревня.
 Лужки — деревня.
 Луцк-Мосарский — деревня.
 Матясы — деревня.
 Мерецкие — деревня.
 Мосар  — деревня.
 Мурзы — деревня.
 Новоселки — деревня.
 Овсяники — деревня.
 Панфиловщина — деревня.
 Папшичи — деревня.
 Петровские — деревня.
 Петруново — деревня.
 Раковцы — деревня.
 Русаки — деревня.
 Сапелино — деревня.
 Сеньковцы — деревня.
 Соколово — деревня.
 Удело — агрогородок.
 Хотьки — деревня.
 Шоти — деревня.
 Ярыжино — деревня.

Упразднённые населённые пункты на территории сельсовета:
 Михальцы — деревня.

См. также 
 Глубокский район

Примечания

Ссылки 
 Глубокский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Глубокского района